Гагін Віктор Іванович — дослідник Голодомору
 Михайло Гагін — перебіжчик з Великого князівства Литовського до Московської держави
 Гагін Ян Дмитрович — сепаратист, радник «голови ДНР» Д. Пушиліна